Yawan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Yāwān, distrikt, Badakhshan,

Kina 

 Yawan (socken i Kina), Shanxi, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar